Aqajaruarsuk bezeichnet:
 Aqajaruarsuk (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Aqajaruarsuk (Insel), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland